Esteban V puede estar relacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Esteban V (?-891), papa nº 110 de la Iglesia católica, con papado entre el 885 y el 891.
 Esteban V de Hungría (1239-1272), rey de Hungría y Croacia, y duque de Estiria (vigésimo primer Rey de Hungría entre 1270 y 1272, e hijo de Bela IV).
 Esteban V, Dragutin (?-1316), rey de Serbia.